Zhang-Fei-Tempel oder Tempel des Zhang Fei () bezeichnet folgende chinesische Tempel:

den Zhang-Fei-Tempel (Zhang Huan hou miao 张桓侯庙) im Kreis Yunyang von Chongqing siehe Zhang-Fei-Tempel (Yunyang)
den Zhang-Fei-Tempel (Zhang Huan hou ci 张桓侯祠) in Langzhong, Provinz Sichuan, siehe Zhang-Fei-Tempel (Langzhong)